Фуэндето́дос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Бельчите. Занимает площадь 62,2 км². Население — 126 человек (на 2016 год). Расположен в 44 км от Сарагосы.

Фуэндетодос — родина великого испанского художника Гойи. Здесь находится дом-музей, где родился художник; он подвергся разрушениям в период Гражданской войны, позже был реставрирован. Действуют постоянная выставка гравюр, небольшое художественное училище.

Население

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы